Aline Branco (Recife, 7 de julho de 1915) é uma cantora de música popular brasileira.

Discografia 
 Nada além/As caravanas

Cantores de Pernambuco
Nascidos em 1915
Naturais do Recife